Атанас Атанасов може да се отнася за:

Учени 
 Атанас Атанасов (1919 – 1970, известен по презиме Ганчев) – български ботаник, професор
 Атанас Атанасов (1919 – 1988) – български изкуствовед, член-кореспондент на БАН
 Атанас Атанасов (р. 1943 г.) – агроном, академик на БАН (2003)

Политици 
 Атанас Атанасов (р. 1941 г.) – български политик, депутат
 Атанас Атанасов (р. 1953 г.) – български политик, кмет на Карнобат
 Атанас Атанасов (р. 1959 г.) – български политик, председател на Демократи за силна България
 Атанас Атанасов (р. 1990 г.) – български политик, министър на културата

Други 
 Атанас Атанасов (1921 – 1975) – български партизанин
 Атанас Атанасов (р. 1928 г.) – български архитект
 Атанас Атанасов (р. 1955 г.) – български актьор, професор
 Атанас Атанасов (р. 1964 г.) – български художник